Рес:

 Рес — город в Германии.
 Рес — мифический фракийский царь, герой Троянской войны; упоминается у Гомера, Пиндара, Парфения из Никеи; герой трагедии анонимного автора «Рес».
 Рес — трагедия анонимного древнегреческого автора IV века.
 Рес, Катарина Фелиция ван — нидерландская писательница и композитор.
 Рес, Роман (род. 1993) — немецкий биатлонист.
 (9142) Рес — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.